Vandeln kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vandeln (Ramsjö socken, Hälsingland, 689605-149852), sjö i Ljusdals kommun,  (17,9 ha)
Vandeln (Ramsjö socken, Hälsingland, 691189-149577), sjö i Ljusdals kommun,  (97,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn